Biserica Sfântul Elefterie din București se poate referi la

 Biserica Sfântul Elefterie Vechi, construită în secolul al XVIII-lea
 Biserica Sfântul Elefterie Nou, construită în secolul al XX-lea